Вуядинович — фамилия. Известные носители:
 Вуядинович, Борислав (род. 1959) — югославский бобслеист.
 Вуядинович, Джордже
 Вуядинович, Никола